Ernest Jones peut désigner :
 Ernest Harold Jones, égyptologue et archéologue britannique ;
 Ernest Jones, psychanalyste britannique;
 Ernest Jones (1971-), joueur américain de football américain;
 Ernest Jones (1999-), joueur américain de football américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais